Marchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Anthony Marchetti (1901–1970), US-amerikanischer Gynäkologe
 Cesare Marchetti (* 1927), italienischer Physiker
 Cristina Marchetti (* 1955), italienische Physikerin
 Domenico de Marchetti (1626–1688), italienischer Anatom
 Enrico Marchetti, italienischer Geigenbauer
 Federico Marchetti (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Fermo Dante Marchetti (1876–1940), italienischer Komponist und Musiker
 Filippo Marchetti (1831–1902), italienischer Komponist
 Francesco Marchetti Selvaggiani (1871–1951), italienischer Kurienkardinal

 Gianpietro Marchetti (* 1948), italienischer Fußballspieler
 Gino Marchetti (1927–2019), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Giorgia Marchetti (* 1995), italienische Tennisspielerin

 Giulio Marchetti (1911–1993), italienischer Schauspieler
 Nico Marchetti (* 1990), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Nino Marchetti (1905–1983), italienischer Schauspieler
 Pedro Antônio Marchetti Fedalto (* 1926), brasilianischer Geistlicher, Alterzbischof von Curitiba
 Stefano Marchetti (* 1986), italienischer Eishockeyspieler
 Tiba Marchetti (* 1967), österreichische Fernsehmoderatorin
 Vicente Ângelo José Marchetti Zioni (1911–2007), römisch-katholischer Erzbischof von Botucatu, Brasilien
 Vincent Marchetti (* 1997), französischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Marchetti-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika